Haubenberger ist der Familienname folgender Personen bzw. der Name folgender Firmen:

 Anton Haubenberger GmbH, bekannt unter dem Namen Haubi's, Bäckereibetrieb aus Petzenkirchen
 Leo Haubenberger (1891–1952), österreichischer Politiker (NSDAP), Mitglied des Bundesrates aus Wien

Siehe auch:
 Haubenberg